Le Disparu de l'enfer est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Ric arrive au Varaiso (pays imaginaire d'Amérique du Sud) après avoir reçu une lettre codée écrite avec le sang de Richard Hochet .Il avait trouvé un cadavre dans son armoire avant que l'on essaie de le tuer .Il découvre la réalité de ce pays touristique : une dictature sanglante et impitoyable. Ric est constamment surveillé par les autorités mais parvient à prendre contact avec des opposants et des rebelles, à la recherche de son père. Lors d'une nuit d'émeutes, il rencontre Pilar et Luis Arunda, qui lui demandent son aide. Leur mari et père a disparu et Luis, malgré son jeune âge, se voit rapidement accusé d'un assassinat monté de toutes pièces.

Ric finit par tomber sur son père lors d'une expédition nocturne et tous deux se cachent dans la jungle alors que les autorités les recherchent. Ils retrouvent un groupe de rebelles et sauvent Pilar et Luis. Mais dans la jungle, ils sont toujours poursuivis et des maquisards disparaissent mystérieusement au fur et à mesure. Richard finit par avouer à son fils son secret : il a fait évader l'ancien président du pays, et il lui indique où il se cache. Le lendemain, Ric découvre le corps de son père transpercé d'une machette. Il n'a plus d'autre solution que de se diriger vers le camp de l'ancien président, quand il comprend que c'est un piège.

Il retourne sur ses pas et trouve la machette qui était truquée et tue le conseiller principal du dictateur, qui n'était que Césario Arunda qui avait retourné sa veste. Le retour à la civilisation sera difficile…

Personnages 
 Ric Hochet
 Richard Hochet
 Pilar et Luis Arunda : femme et fils de l'avocat opposant Césario Arunda
 Pablos : nain tueur à la solde du pouvoir
 Général Rodiguez : ancien président déchu du Varaiso

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1984